Коршаки — название населённых пунктов:

 Коршаки — деревня в Дятловском районе Гродненской области Белоруссии.
 Коршаки — село в Ичнянском районе Черниговской области Украины.